Malle ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Malle (1967–2006), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Gunter Malle (* 1960), deutscher Mathematiker
 Jean-Baptiste Dureau de La Malle (1742–1807), französischer Literat, Übersetzer
 Jean-François Malle, französischer Autorennfahrer
 Julia Malle (* 1983), österreichische Politikerin (Grüne)
 Louis Malle (1932–1995), französischer Filmregisseur
 Malle Maltis (* 1977), estnische Komponistin
 Markus Malle (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP) und Unternehmer
 Wilhelm Malle (* 1956),  österreichischer Leichtathlet (Speerwerfer)
 Xavier Malle (* 1965), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Gap

Malle ist der Name folgender Orte:
 Malle (Belgien), Gemeinde in der belgischen Provinz Antwerpen
 Malle (Likiep), Insel im Likiep-Atoll der Marshallinseln

Malle steht für:
 umgangssprachliche Bezeichnung für die Baleareninsel Mallorca im deutschen Sprachraum
 teilweise eine umgangssprachliche Form des Namens Malte
 Kurzform/Spitzname des Namens „Marlen“ oder „Marleen“

Siehe auch:
 Male
 Mallé